Золота́я коро́на:
 «Золотая корона» — российская платёжная система.
 «Золотая корона» — шестой эпизод первого сезона телесериала «Игра престолов».